WDR92 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 357 амінокислот, а молекулярна маса — 39 740.

Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки